Ulrik Christian Gyldenløve kan hentyde til flere personer:
 Ulrik Christian Gyldenløve (søn af Christian 4.) – var uægte barn af Christian 4.
 Ulrik Christian Gyldenløve, greve af Samsø – var søn af Christian 5. og Sophie Amalie Moth.